Miejscowości w USA:
 Osakis – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas
Gminy w USA:
 Osakis (ang. Osakis Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Douglas